Peter Ekman kan syfta på:
 Peter I Ekman, Peter Danielsson Ekman (1663-1713), svensk affärsman och rådman.
 Peter II Ekman (1704-1783), svensk affärsman, son till Peter I Ekman.
 Peter III Ekman, Peter Petersson Ekman (1740-1807), svensk affärsman, son till Peter II Ekman.